Deutschland-Tour oder Deutschlandtour (meist ergänzt durch eine Jahreszahl) steht für:
 Tournee eines Künstlers oder Ensembles durch Deutschland
 Deutschland Tour, deutsches Radrennen